Jose Abad Santos (rechter), een Filipijnse rechter en de 5e opperrechter van het Filipijnse hooggerechtshof
Jose Abad Santos (Davao Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Davao del Sur op het eiland Mindanao